Medibank International ist der Name von Tennisturnieren in Sydney:

 für das Herrenturnier siehe ATP Sydney,
 für das Damenturnier siehe WTA Sydney.